Ири́на Андре́евна Папко́ва (после замужества Ирина дю Кенуа, ; род. 1977, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский политолог русского прохождения.

Биография 
Родилась в Сан-Франциско в семье протоиерея Андрея Папкова, клирика Русской Зарубежной Церкви. До пяти лет жила в Сан-Франциско, потом родители переехали в Бостон, где её отец обучался в Бостонской консерватории, через три года, родители переехали на север штата Нью-Йорк Праправнучка промышленника, политика и благотворителя Н. Ф. фон Дитмара. Ещё одним предком является председатель Государственной Думы Российской империи второго созыва, земский деятель, один из основателей Конституционно-демократической партии Ф. А. Головин.

Получила бакалавра гуманитарных наук magna cum laude в .

В Джорджтаунском университете в 2002 году получила магистра гуманитарных наук по российским и восточноевропейским исследования, а в 2006 году доктора философии по сравнительной политологии. В 2000-е годы сотрудничала с журналом «Мы в России и Зарубежье», выступала за примирение РПЦЗ с Московским Патриархатом.

Преподавала в Джоджтаунском университет, в Университете Джорджа Вашингтона, в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.

Занималась научными исследованиями в Институте Кеннана , в  в Вене и Центре славянско-евразийских исследований Университета Хоккайдо.

В 2008—2012 годы — ассистент-профессор Центрально-Европейского университета.. Преподавала на кафедре международных отношений и европейских исследований.

В 2012 году становится научный сотрудник  Джоджтаунского университета. Переехала в Бейрут, Ливан.

В 2018 году вернулась в США и стала главным редактором журнала разведки и кибербезопасности.

Является председателем .

Знает русский, английский, испанский и итальянский языки, читает на португальском и немецком.

Научные труды

Монографии

Статьи 
 на русском языке

  (с А. В. Ситниковым)
 

 на других языках

Публицистика 
 
 
 Мы должны сконцентрироваться на внутреннем укреплении РПЦЗ // rocorstudies.org, 1 мая 2010
 
 CHURCH AND STATE IN UKRAINE AND THE POWER POLITICS OF ORTHODOX CHRISTIANITY // warontherocks.com, 14 февраля 2019

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Джорджтаунского университета
Политологи США
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Полиглоты